Alexandre Boulerice (1973-), un syndicaliste, journaliste et homme politique canadien ; 
 André Boulerice (1946-), un homme politique québécois ;
 Jacques Boulerice (1945-), un écrivain et un poète québécois ;
 Jesse Boulerice (1978-), un joueur professionnel américain de hockey sur glace ;
 Nicolas Boulerice, un auteur-compositeur-interprète québécois ;
 Simon Boulerice (1982-), un auteur, comédien et metteur en scène québécois.